Augustine-Suzanne Brohan (1807-1887), actrice française ;
 Augustine Brohan (1824-1893), actrice et salonnière française ;
 Madeleine Brohan (1833-1900), actrice française ;
 Gabriel Brohan (1881-1966), amiral français ;
 Françoise Brohan (1915-), actrice de théâtre française ;